Пенькозаводской — название населённых пунктов в России:
 Пенькозаводской — посёлок в Покровском районе Орловской области.
 Пенькозаводской — посёлок в Свердловском районе Орловской области.

См. также 
 Пенькозавода
 Пенькозавод